Alexis Vincent Gomès (1955-), avocat d'affaires de la République du Congo ;
 David Gomès (1890-1955), écrivain français ;
 François Gomès (1973-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Philippe Gomès (1958-), homme politique français.